Antanambao Manampotsy (district), een district van Madagaskar
Antanambao Manampotsy (stad), de hoofdplaats van dit district